Saint-Sauveur-Marville, municipi de l'Eure i Loir 
 Cantó de Luz-Saint-Sauveur Alts Pirineus 
 Vescomtat de Saint Sauveur
 Saint-Sauveur-de-Montagut, municipi de l'Ardecha
 Saint-Sauveur-de-Cruzières, municipi de l'Ardecha
 Saint-Sauveur (Viena), municipi de la Viena
 Alta Normandia: Saint-Sauveur-d'Émalleville, municipi del Sena Marítim
 Alvèrnia:
 Saint-Sauveur-la-Sagne, municipi del Puèi Domat
 Saint-Sauveur-la-Vallée, municipi de l'Òlt 
 Aquitània:
 Saint-Sauveur (Dordonya), municipi de la Dordonya
 Saint-Sauveur (Gironda)', municipi de la Gironda
 Saint-Sauveur-Lalande, municipi de la Dordonya (Aquitània)
 Saint-Sauveur-de-Meilhan municipi d'Òlt i Garona (Aquitània)
 Saint-Sauveur-de-Puynormand, municipi de la Gironda (Aquitània)
 Caubon-Saint-Sauveur, municipi d'Òlt i Garona 
 Baixa Normandia: Saint-Sauveur-Lendelin, municipi de la Manche
 La Rivière-Saint-Sauveur, municipi de Calvados (Baixa Normandia)
 Saint-Sauveur-de-Pierrepont, municipi de la Manche (Baixa Normandia)
 Saint-Sauveur-de-Carrouges, municipi de l'Orne (Baixa Normandia)
 Saint-Sauveur-le-Vicomte, municipi de la Manche (Baixa Normandia) 
 Saint-Sauveur-la-Pommeraye, municipi de la Manche (Baixa Normandia)
 Borgonya: Saint-Sauveur (Costa d'Or), municipi de la Costa d'Or
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Saona i Loira), municipi francès de Saona i Loira
 Saint-Sauveur-en-Puisaye, municipi del Yonne (Borgonya)
 Chevigny-Saint-Sauveur, municipi de la Costa d'Or
 Bretanya: Saint-Sauveur (Finisterre), municipi de Finisterre (Bretanya)
 Saint-Sauveur-des-Landes, municipi d'Ille i Vilaine
 Franc Comtat: Saint-Sauveur (Alt Saona) municipi de l'Alt Saona
 Villard-Saint-Sauveur, municipi del Jura (Franc Comtat)

 Illa de França: Saint-Sauveur-sur-École, municipi de Sena i Marne 
 Saint-Sauveur-lès-Bray, municipi de Sena i Marne (Illa de França)
 Llenguadoc-Rosselló: Saint-Sauveur-Camprieu, municipi de Gard 
 Saint-Sauveur-de-Peyre municipi del Losera (Llenguadoc-Rosselló)
 Saint-Sauveur-de-Ginestoux municipi del Losera (Llenguadoc-Rosselló)
 Lorena: Saint-Sauveur (Meurthe i Mosel·la), municipi de Meurthe i Mosel·la
 Migdia-Pirineus: Saint-Sauveur (Alta Garona), municipi de l'Alta Garona 
 Luz-Saint-Sauveur, municipi dels Alts Pirineus 
 País de Loira: Saint-Sauveur-de-Flée, municipi de Maine i Loira (País de Loira, França)
 Saint-Sauveur-de-Landemont, municipi de Maine i Loira
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Loira Atlàntic), municipi del Loira Atlàntic 
 Picardia: Saint-Sauveur (Oise), municipi de l'Oise
 Saint-Sauveur (Somme), municipi del Somme 
 Poitou-Charentes: Saint-Sauveur-d'Aunis municipi del Charente Marítim
 Provença – Alps – Costa Blava: Saint-Sauveur (Alts Alps), municipi dels Alts Alps (Provença – Alps – Costa Blava)
 Saint-Sauveur-sur-Tinée municipi del departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Cantó de Saint-Sauveur-sur-Tinée departament dels Alps Marítims
 Roine-Alps: Saint-Sauveur (Isèra), municipi de la Isèra
 Saint-Sauveur-en-Rue, municipi del Loira (Roine-Alps)
 Saint-Sauveur-en-Diois, municipi de la Droma (Roine-Alps)
 Saint-Sauveur-Gouvernet, municipi de la Droma (Roine-Alps)

 Principat d'Acaia''
Senyoria de Saint Sauveur, senyoria medieval del principat unida en segona generació a la baronia d'Arcàdia.